La Coppa del Mondo di scacchi 2017 è stato un torneo scacchistico ad eliminazione diretta tra 128 giocatori organizzato dalla FIDE nell'ambito delle qualificazioni al campionato del mondo 2018. Si è svolto a Tbilisi, in Georgia, dal 2 al 27 settembre 2017.

I migliori due classificati nel torneo, a parte Magnus Carlsen (campione del mondo in carica) e Sergej Karjakin (già qualificato come finalista del precedente campionato mondiale), hanno guadagnato un posto nel torneo dei candidati.

Il torneo è stato vinto da Lewon Aronyan, unico finora ad aver vinto due edizioni della manifestazione (la prima nell'edizione del 2005) da quando ha valenza per la qualificazione al Torneo dei Candidati.

Assegnazione della sede
Durante l'85º congresso della FIDE tenutosi durante le Olimpiadi degli scacchi del 2014, la FIDE ricevette due candidature per ospitare sia questo evento che le Olimpiadi degli scacchi del 2018, una dalla federazione nazionale della Georgia e una da quella del Sudafrica.

Il Sudafrica propose come sedi rispettivamente Sun City e Durban, mentre la Georgia Tbilisi e Batumi. Sebbene Garri Kasparov sostenesse la candidatura sudafricana durante la sua corsa alle elezioni presidenziali della FIDE, la Georgia ottenne l'assegnazione delle sedi ricevendo 93 contro i 58 del Sudafrica.

Formula 
Come nelle precedenti Coppe del Mondo, il torneo si è svolto ad eliminazione diretta tra 128 giocatori.
Ogni turno è consistito in:
due partite con tempo di riflessione di 90 minuti a giocatore per le prime 40 mosse, più 30 minuti dalla quarantunesima, più 30 secondi a mossa a partire dalla prima mossa
in caso di parità, due partite da 25 minuti a giocatore più 10 secondi per mossa
in caso di ulteriore parità, due partite da 10 minuti a giocatore più 10 secondi a mossa
in caso di ulteriore parità, due partite da 5 minuti a giocatore più 3 secondi a mossa
in caso di ulteriore parità, una partita Armageddon: il Bianco riceve 5 minuti, il Nero 4, ed entrambi 3 secondi a mossa dopo la 61ª; in caso di patta il Nero passa il turno.

La finale si è svolta invece su quattro partite a tempo lungo, mentre gli eventuali spareggi erano previsti con le stesse modalità degli altri turni.

Le partite a tempo lungo di ogni turno sono state disputate in due giorni successivi, mentre gli eventuali spareggi il giorno seguente.

Montepremi
I premi in denaro sono stati assegnati come segue:

Secondo il regolamento, tutti i giocatori hanno dovuto pagare le proprie spese di viaggio.

Giocatori partecipanti

Criteri di ammissione
I partecipanti all'evento sono stati scelti con i seguenti criteri:
1 campione del mondo
4 semifinalisti della Coppa del Mondo di scacchi 2015
2 campioni del mondo junior 2015 e 2016
19 migliori rating (media di tutti i rating pubblicati da febbraio 2016 a gennaio 2017)
45 designati tramite i campionati europei 2016 e 2017
10 designati tramite i campionati Pan-Americani 2016 e 2017
10 designati tramite i campionati asiatici 2016 e 2017
2 designati tramite il campionato africano 2017
24 qualificati tramite i tornei zonali
1 il meglio piazzato dei partecipanti al ACP Tour che non sia già qualificato con i criteri precedenti
5 designati dal Presidente della FIDE
5 designati dall'organizzazione

Lista dei partecipanti
I giocatori sono ordinati attraverso il loro punteggio Elo di agosto 2017, che è stato usato per determinare gli accoppiamenti. Sono tutti Grandi Maestri, eccetto dove espressamente indicato; accanto a loro è indicato il punteggio Elo di agosto e la modalità di qualificazione.

Magnus Carlsen (), 2822 (campione del mondo)
Wesley So (), 2810 (rating)
Fabiano Caruana (), 2807 (rating)
Vladimir Kramnik (), 2803 (rating)
Lewon Aronyan (), 2799 (rating)
Şəhriyar Məmmədyarov (), 2797 (rating)
Hikaru Nakamura (), 2792 (rating)
Maxime Vachier-Lagrave (), 2789 (rating)
Aleksandr Griščuk (), 2783 (rating)
Viswanathan Anand (), 2783 (rating)
Ding Liren (), 2777 (rating)
Sergej Karjakin (), 2773 (semifinalista della Coppa del Mondo 2015)
Anish Giri (), 2772 (semifinalista della Coppa del Mondo 2015)
Wei Yi (), 2753 (campionati asiatici 2016)
Jan Nepomnjaščij (), 2751 (rating)
Pëtr Svidler (), 2751 (semifinalista della Coppa del Mondo 2015)
Radosław Wojtaszek (), 2745 (campionati europei 2016)
Yu Yangyi (), 2744 (rating)
Li Chao (), 2744 (rating)
Pentala Harikrishna (), 2743 (rating)
Teymur Rəcəbov (), 2742 (designato dall'organizzazione)
Lê Quang Liêm (), 2739 (campionati asiatici 2016)
Michael Adams (), 2738 (rating)
David Navara (), 2737 (campionati europei 2016)
Pavlo El'janov (), 2734 (semifinalista della Coppa del Mondo 2015)
Vladimir Fedoseev (), 2731 (campionati europei 2017)
Boris Gelfand (), 2729 (rating)
Vasyl' Ivančuk (), 2728 (ACP Tour)
Maksim Matlakov (), 2728 (campionati europei 2017)
Nikita Vitjugov (), 2724 (campionati europei 2016)
Francisco Vallejo Pons (), 2717 (campionati europei 2016)
Étienne Bacrot (), 2715 (campionati europei 2017)
Bu Xiangzhi (), 2710 (campionati asiatici 2017)
Evgenij Tomaševskij (), 2710 (rating)
Evgenij Naer (), 2707 (campionati europei 2016)
Jan-Krzysztof Duda (), 2707 (campionati europei 2017)
Dmitrij Andrejkin (), 2706 (rating)
Wang Hao (), 2702 (campionati asiatici 2017)
Ėrnesto Inarkiev (), 2702 (campionati europei 2016)
David Howell (), 2702 (campionati europei 2017)
Ivan Čeparinov (), 2696 (campionati europei 2016)
Maxim Rodshtein (), 2695 (campionati europei 2017)
Vidit Santosh Gujrathi (), 2693 (campionati asiatici 2017)
Vladislav Artem'ev (), 2692 (campionati europei 2017)
Ruslan Ponomarëv (), 2692 (designato dal presidente)
Liviu Dieter Nisipeanu (), 2687 (campionati europei 2016)
Baadur Jobava (), 2687 (campionati europei 2016)
Aleksandr Oniščuk (), 2682 (tornei zonali)
Bassem Amin (), 2680 (campionato africano 2017)
Baskaran Adhiban (), 2677 (designato dal presidente)
Aleksandr Motylëv (), 2675 (campionati europei 2017)
Richárd Rapport (), 2675 (rating)
Daniil Dubov (), 2666 (campionati europei 2016)
Martyn Kravciv (), 2665 (campionati europei 2017)
Varowžan Hakobyan (), 2662 (tornei zonali)
Gawain Jones (), 2660 (campionati europei 2017)
Boris Gračëv (), 2654 (campionati europei 2017)
David Antón Guijarro (), 2654 (campionati europei 2016)
Jurij Kuzubov (), 2652 (campionati europei 2017)
Hou Yifan (), 2652 (designato dal presidente)
Oleksandr Areščenko (), 2652 (campionati europei 2017)
Laurent Fressinet (), 2650 (campionati europei 2016)
Sandro Mareco (), 2650 (tornei zonali)
Axel Bachmann (), 2648 (campionati Pan-Americani 2017)
Aleksej Dreev (), 2648 (campionati europei 2016)
Luka Lenič (), 2646 (campionati europei 2017)
Matthias Blübaum (), 2646 (campionati europei 2017)
Anton Demčenko (), 2645 (campionati europei 2016)
Kacper Piorun (), 2644 (campionati europei 2016)
Sjarhej Žihalka (), 2644 (campionati europei 2016)
Lázaro Bruzón (), 2643 (campionati Pan-Americani 2017)
Hrant Melk'owmyan (), 2642 (campionati europei 2017)
Jorge Cori (), 2641 (tornei zonali)
Anton Kovalëv (), 2641 (campionati Pan-Americani 2016)
Ihor Kovalenko (), 2640 (campionati europei 2016)
Daniel Fridman (), 2640 (campionati europei 2017)
Jeffery Xiong (), 2633 (campione del mondo junior 2016)
Emilio Córdova (), 2629 (campionati Pan-Americani 2016)
Nguyên Ngoc Truong Son (), 2629 (tornei zonali)
Viktor Erdős (), 2628 (campionati europei 2017)
Jaroslav Žerebuch (), 2627 (tornei zonali)
Iván Salgado López (), 2627 (campionati europei 2016)
Samuel Sevian (), 2620 (campionati Pan-Americani 2017)
S.P. Sethuraman (), 2618 (campionati asiatici 2016)
Benjamin Bok (), 2615 (campionati europei 2017)
Neuris Delgado Ramírez (), 2614 (campionati Pan-Americani 2017)
Robert Hovhannisyan (), 2606 (campionati europei 2016)
Dimitrios Mastrovasilis (), 2596 (campionati europei 2017)
Aryan Tari (), 2591 (campionati europei 2016)
Mikheil Mchedlishvili (), 2590 (designato dall'organizzazione)
Deep Sengupta (), 2589 (campionati asiatici 2016)
Aleksey Goganov (), 2586 (campionati europei 2016)
Levan Pantsulaia (), 2585 (designato dall'organizzazione)
Aleksej Aleksandrov (), 2580 (campionati europei 2017)
Michail Antipov (), 2580 (campione del mondo junior 2015)
Diego Flores (), 2580 (campionati Pan-Americani 2016)
Alexandr Fier (), 2579 (campionati Pan-Americani 2017)
Murali Karthikeyan (), 2579 (tornei zonali)
Kaido Külaots (), 2577 (designato dal presidente)
Murtas Kazhgaleyev (), 2576 (campionati asiatici 2016)
Julio Sadorra (), 2575 (campionati asiatici 2017)
Kirill Stupak (), 2573 (campionati europei 2016)
Yusnel Bacallao Alonso (), 2573 (campionati Pan-Americani 2017)
Aleksandr Lenderman (), 2565 (campionati Pan-Americani 2016)
Jóhann Hjartarson (), 2556 (N)
Tsegmed Batchuluun (), 2555 (campionati asiatici 2017)
Vitaly Kunin (), 2551 (campionati europei 2017)
Helgi Dam Ziska (), 2545 (designato dal presidente)
Yuri González Vidal (), 2543 (tornei zonali)
Leandro Krysa (), 2537 (tornei zonali)
Amirreza Pourramezanali (), 2533 (tornei zonali)
Felipe El Debs (), 2531 (tornei zonali)
Jahongir Vakhidov (), 2529 (tornei zonali)
Mladen Palac (), 2525 (campionati europei 2016)
Bator Sambuev (), 2522 (tornei zonali)
Nana Dzagnidze (), 2519 (designato dall'organizzazione)
MI Anton Smirnov (), 2508 (tornei zonali)
Mohamed Haddouche (), 2487 (tornei zonali)
MI Yeoh Li Tian (), 2478 (tornei zonali)
Essam El-Gindy (), 2455 (tornei zonali)
MI Muhammad Khusenkhojaev (), 2455 (tornei zonali)
Abdullah Al-Rakib (), 2454 (tornei zonali)
MI Liu Guanchu (), 2451 (tornei zonali)
MI Daniel Cawdery (), 2449 (campionato africano 2017)
Dai Changren (), 2427 (tornei zonali), senza titolo
Kenny Solomon (), 2398 (tornei zonali)
MI Joshua Daniel Ruiz Castillo (), 2377 (tornei zonali)
MF Oluwafemi Balogun (), 2255 (tornei zonali)

Turni 1-4

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Turni finali

Note

Collegamenti esterni
Sito ufficiale
Paring Tree - Tabellone . FIDE, settembre 2017

Competizioni sportive a Tbilisi
 2017
Qualificazioni ai campionati del mondo di scacchi
Scacchi nel 2017
Scacchi in Georgia